Mobitel:

 Mobitel (Грузия)
 Mobitel (Ирак-Курдистан)
 Mobitel (Камбоджа)
 Mobitel (Словения)
 Mobitel (Шри-Ланка)
 Zain